Spojení písmen V a U může mít různé významy:

VU 
 VU – kód ISO 3166-2 pro Vanuatu
 SPZ chorvatského města Vukovar
 IATA kód Air Ivoire
 Zranitelný taxon
 The Velvet Underground – rocková skupina (zkratka VU)
 VU (album) – jejich album

VÚ 
 vojenský útvar

Vu 
 Vu (týdeník) – francouzský týdeník
 Vu (fotografická agentura)

.vu 
 .vu – internetová doména nejvyššího řádu pro Vanuatu